El Playón puede referirse a:

 El Playón, un municipio del departamento de Santander, Colombia;
 El Playón, una ciudad del municipio Santa Rosalía, y capital del mismo, en el estado de Portuguesa, Venezuela.